Charles de Guise (1524–1574) – francuski kardynał, arcybiskup Reims w latach 1538-1574.
 Karol de Mayenne – francuski książę, władca Mayenne w latach 1572–1611.
 Karol de Guise (1571–1640) – francuski książę, władca Chevreuse w latach 1574–1606.